Heiligenbrücke ist die Bezeichnung für folgende Brücken:
 Heiligenbrücke (Ellingen)
 Heiligenbrücke (Lunz am See)